Saint-Florentin (Indre)
Saint-Florentin (Yonne)